3 miejscowości w Polsce: 
 Zachełmie – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. karkonoskim, w gminie Podgórzyn 
 Zachełmie – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. kieleckim, w gminie Zagnańsk
 Zachełmie – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. łobeskim, w gminie Łobez